Název Pan-čchiao je nejednoznačný a může označovat následující místa:

Název obce:
Pan-čchiao (Tchaj-wan) – bývalé město, nyní městská čtvrť centrálně spravovaného města Nová Tchaj-pej na Tchaj-wanu.

Název přehrady:  
Pan-čchiao (přehrada) – přehrada v provincii Che-nan v Čínské lidové republice, která se protrhla při povodních v roce 1975.